Oriole Records – etichetta discografica britannica
 Oriole Records – etichetta discografica statunitense